Punkt widzenia – program publicystyczny emitowany od 3 marca 2010 przez TVP2 w każdą środę około 22.30.

Program produkowany jest przez "Fabrykę Filmu", a prowadzony przez Grzegorza Nawrockiego. Przedstawia i komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Do studia zapraszani są przedstawiciele świata nauki i kultury, przedsiębiorcy i publicyści.

Program składa się z części filmowej oraz dyskusji w studiu. Często pojawiają się w nim korespondencje dziennikarzy zagranicznych i międzynarodowych ekspertów.

Linki zewnętrzne 
 Strona programu Punkt Widzenia na serwerze TVP

Telewizyjne programy publicystyczne